Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1993/94 zum 60. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor der Austria-Tabak-Werke „ÖFB Memphis Cup“.

Pokalsieger wurde vor 6000 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion der FK Austria Wien durch einen 4:0 (1:0) Sieg über den FC Linz. Es war dies der 22. Cuptitel der Violetten. Titelverteidiger FC Wacker Innsbruck scheiterte im Viertelfinale am Grazer AK.

Vorrunde 

Die Mannschaften der Bundesliga hatten in der Vorrunde ein Freilos.

|}

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1993/94 (abgerufen am 19. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1993/94 (abgerufen am 19. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1993/94 (abgerufen am 19. September 2016)

1993
Fußballsaison 1993/94